Celine Marie Knudtzon Brun-Lie – ex fondista norvegese
 Erling Knudtzon – calciatore norvegese
 Hans Carl Knudtzon – politico e armatore norvegese